Roqueta puede referirse a:

 el nombre común de la planta Diplotaxis erucoides; o
 el nombre común de la planta Eruca vesicaria.